Села:
 Бишів — Івано-Франківська область, Галицький район
 Бишів — Київська область, Фастівський район
 Бишів — Львівська область, Червоноградський район